Samick peut faire référence à :

 Samick, ville du Sénégal
 Samick, fabricant d'instruments de musique Coréen